Semën Zinov'evič Alapin, noto anche come Simon o Simeon Alapin (1856-1923) – scacchista russo di origine lituana
 Difesa siciliana, variante Alapin – apertura scacchistica, variante della difesa siciliana
 Partita Alapin – apertura di gioco aperto degli scacchi